Według danych oficjalnych pochodzących z 2011 roku Nauru posiadało ponad 10 miejscowości o ludności przekraczającej 100 mieszkańców. Nauru nie posiada w ogóle miast, tylko większe lub mniejsze osiedla. Z tej racji nie ma oficjalnej stolicy, a siedziba władz zmienia się rotacyjnie. Nieoficjalna stolica kraju Yaren znajduje się na 4 miejscu spośród największych miejscowości, 2 miejscowości liczyły ponad 1 tys. mieszkańców oraz reszta miejscowości poniżej 1 tys. mieszkańców.

Największe miejscowości na Nauru 
Największe miejscowości na Nauru według liczebności mieszkańców (stan na 30.10.2011):

Alfabetyczna lista miejscowości na Nauru 

Pierwotnie istniało 169 miejscowości, w 1900 roku były już częściowo opuszczone, niezamieszkiwane lub zniszczone. Wraz ze wzrostem rosnącej populacji pojedyncze wsie połączono w większe osady, które dziś są rozłożone po całym pasie nadmorskim.

Historyczna lista miejscowości Nauru (początki XX wieku):

A

B

D

E

G

I

K

M

N

O

R

T

U

W

Y

Przypisy

Bibliografia 
  

 
Nauru